Натуральне число 1349
 1349 рік до нашої ери
 1349 рік нашої ери